Jump Up steht für:

 Jump Up (Drum and Bass), Untergenre des Musikstils Drum and Bass
 Jump Up!, Studioalbum von Elton John aus dem Jahr 1982